Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Helena Suková che hanno battuto in finale Larisa Neiland e Nataša Zvereva 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Hana Mandlíková /  Pam Shriver (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Robin White (secondo turno)

 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Lori McNeil (primo turno)
 Janine Tremelling /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Nicole Bradtke (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1990